Wahlkreis 10 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 10
 Landtagswahlkreis 10
 Reichstagswahlkreis 10